Origin (дословно: Происхождение, Начало) — первый демоальбом американской рок-группы Evanescence, вышедший в 2000 году на лейбле Bigwig Enterprises.

Об альбоме 
По словам Эми Ли, в диск вошли практически все песни, написанные группой на тот момент, из-за чего альбом достаточно неоднороден по музыкальному стилю. Некоторые композиции с Origin вошли впоследствии в альбом Fallen.

Альбом был издан малым тиражом, продавался, в основном, на концертах группы и не имел коммерческого успеха. После того, как Evanescence завоевали популярность, альбом стал вызывать большой интерес, несмотря на полное отсутствие лицензионных версий в продаже. В связи с этим, распространение MP3-версии Origin через интернет одобрено самой группой. Изображение обложки было создано Роки Греем.

Список композиций 
 0. Anywhere Outtake — 0:25
 Origin — 0:38
 Whisper — 3:56
 Imaginary — 3:31
 My Immortal — 4:26
 Where Will You Go — 3:47
 Field of Innocence — 5:13
 Even in Death — 4:09
 Anywhere — 6:03
 Lies — 3:49
 Away from Me — 3:30
 Eternal — 7:32

Пиратские версии альбома содержат бонус треки:
 Listen to the Rain
 Demise
 Where Will You Go (Reprise)
 Wash it All Away (Understanding)
 Before the Dawn
 Bring Me to Life (Mixman Mike’s Club Mix)
 Missing
 Heart Shaped Box (Live Acoustic Nirvana Cover)

На лицензионной версии альбома можно найти скрытый трек Anywhere (Outtake), его можно услышать, если отмотать первый трек на 24 секунды назад.

Участники записи 
 Эми Ли — вокал
 Бен Муди — гитара, бас-гитара, ударные
 Дэвид Ходжес — клавишные, бэк-вокал

Приглашенные музыканты 
 Уилл Бойд — бас-гитара на Away from Me
 Брюс Фитцхью — вокал на Lies
 Стефани Пирс — бэк-вокал на Lies
 Суви Петраярви, Сара Мур, Кэтрин Харрис, Саманта Стронг — бэк-вокал на Field of Innocence

Примечания 

Альбомы Evanescence
Альбомы альтернативного метала